Tulipán může být: 

tulipán (latinsky Tulipa) – rod jednoděložných rostlin z čeledi liliovitých  

v kultuře
Černý tulipán – francouzsko-španělsko-italský film z roku 1963
Fanfán Tulipán (film, 1952) – francouzsko-italský film z roku 1952
Fanfán Tulipán (film, 2003) – francouzský film z roku 2003
Tulipán (píseň) – píseň Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra

Související články 
tulipánovník